The Miracle Worker (toneelstuk), een toneelstuk uit 1959 met Anne Bancroft
The Miracle Worker (1962), een film uit 1962 met Anne Bancroft en Patty Duke gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk
The Miracle Worker (1979), een film uit 1979 met Patty Duke en Melissa Gilbert (het vervolg op die uit 1962)
The Miracle Worker (2000), een film uit 2000 met Alison Elliott en Hallie Kate Eisenberg
The Miracle Worker (ER), een aflevering uit de televisieserie ER